

Aeronautica 
 Bell X-5 – aeromobile sperimentale statunitense

Codici 
 X5 – codice vettore IATA di Afrique Airlines

Videogiochi 
 Mega Man X5 – videogioco per Super Nintendo Entertainment System

Altro 
 BMW X5 – automobile della BMW